Gößgraben heißen folgende geographischen Objekte:

 Gößgraben-Göß, Katastralgemeinde von Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Gößgraben (Gemeinde Trofaiach), Ortschaft (Katastralgemeinde Gößgraben-Freienstein) von Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Gößgraben (Malta), Seitental des Maltatales

Siehe auch:
 Groß-Gößgraben, Klein-Gößgraben
 Gößbach